Arminius (17-16 a.C. – 21) è stato un condottiero dei Germani.
Jacobus Arminius (1560-1609) è stato un teologo olandese.